Charām kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tall Gerd-e Charām, del av en befolkad plats, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 
 Shahrestān-e Charām, kommun, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 

Robotskapade Iranförgreningar